

Sport 
 Jimmy Quinn – calciatore scozzese
 Jimmy Quinn – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
 Jimmy Quinn – calciatore scozzese

Pagine correlate 
James Quinn
Quinn